Neuf navires et une base navale de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Neptune d'après le dieu romain des océans :
le HMS Neptune est un navire de  rang de 90 canons lancé en 1683, reconstruit en 1701 et en 1730 avant d'être renommé HMS Torbay comme un navire de  rang en 1784, vendu en 1784 ;
le HMS Neptune est un navire de  rang de 90 canons lancé en 1757. Détruit en 1816 ;
le HMS Neptune est un navire de  rang de 98 canons lancé en 1797. Il prend part à la bataille de Trafalgar et est détruit en 1818 ;
le HMS Neptune devait être un navire de  rang de 120 canons. Il est renommé HMS Royal George en 1822, avant son lancement en 1827. Vendu en 1875 ;
le HMS Neptune est un navire de  rang de 120 canons lancé en 1832. Transformé en 1859, il devient un navire de  rang de 72 canons avec propulsion à hélice. Vendu en 1875 ;
le HMS Neptune est un cotre des garde-côtes, construit en 1863, vendu en 1905 ;
le HMS Neptune, initialement Independencia, est un cuirassé construit pour la Marine brésilienne en 1874, acquis par la Royal Navy en 1878, vendu en 1903 ;
le HMS Neptune est un cuirassé Dreadnought lancé en 1909, détruit en 1922 ;
le HMS Neptune est un croiseur léger lancé en 1933, coulé par une mine en 1941 près de Tripoli ;
le HMS Neptune est un croiseur programmé en 1945, néanmoins il ne sera jamais commandé ;
 HMS Neptune est le nom donné à la base HMNB Clyde.

Neptune